El término "judia" no existe en español.
Quizás estés buscando información sobre alguno de los siguientes términos:

 Judía. La planta Phaseolus vulgaris.
 Judío, a. Persona perteneciente a la etnia judía, puede consultar pueblo judío.

Referencias